Роберт (Robert), Роб (Rob), Боб (Bob) или Боби Тејлор (Bobby Taylor) може да се односи на:

Уметност и забава  
 Роберт Тејлор (глумац) (1911—1969), амерички глумац
 Роберт Тејлор (аниматор) (1944—2014), режисер The Nine Lives of Fritz the Cat, TaleSpin и Heidi's Song
 Роберт Тејлор (уметник) (1951), самоуки уметник родом из Оклахоме
 Роберт Тејлор (аустралијски глумац) (1963), аустралијски глумац, најпознатији по лику агента Џоунса у филму The Matrix
 детектив Боб Тејлор, „главни” истражитељ и помоћни водитељ британске ТВ серије The Murder Game
 Роберт Р. Тејлор (канадски фотограф) (1940—2013), канадски фотограф дивљачи
 Роберт Луис Тејлор (1912—1998), амерички писац и добитник Пулицерове награде 1959. за роман The Travels of Jaimie McPheeters

Архитектура 
 Сер Роберт Тејлор (архитекта) (1714—1788), енглески архитекта
 Роберт Робинсон Тејлор (1868—1942), први афроамерички архитекта у Сједињеним Државама
 Роберт Џ. Тејлор, амерички архитекта и директор Тејлор и Бернс аркитектса

Војска 
 Боб Тејлор (ЏК) (1921—1950), британски добитник Џорџовог крста
 Роберт Тејлор (официр Британске војске) (1760—1839), британски генерал
 Роберт П. Тејлор (1909—1997), амерички војни официр и капелан
 Робер Б. Тејлор (Вирџинија) (1774—1834), генерал-бригадир милиције и политичар у Вирџинији

Музика 
 Боб Тејлор (лутијер), амерички мајстор за израду акустичних гитара, директор Тејлор гитарса
 Роберт Н. Тејлор, амерички музичар, уметник, немачки неопаган, писац и политички активиста
 Боб Тејлор (ди-џеј, продуцент), румунски диск-џокеј
 Боби Тејлор, фронтмен канадског Мотауновог соул бенда Боби Тејлор и Ванкуверси

Политика 
 Роберт Тејлор (конгресмен) (1763—1845), амерички заступник из Вирџиније
 Роберт Тејлор (лабуриста) (1881—1954), британски члан Парламента за Морпет, 1935—1954
 Роберт Тејлор (конзервативац) (1932—1981), конзервативни члан Парламента за Кројдон Норт Вест, Јужни Лондон, 1970—1981
 Роберт Тејлор (Висконсин), политичар из Висконсина
 Роберт Лав Тејлор (1850—1912), амерички политичар из Тенесија
 Роберт Лав Тејлор (судија) (1899—1987), амерички федерални судија из Тенесија
 Р. Фенвик Тејлор (1849—1926), врховни судија са Флориде
 Роберт Парис Тејлор, члан Парламента за Бервик-апон-Твид, 1768—1774
 Роберт Артур Тејлор, члан Парламента за Линколн, 1924—1931
 Роберт Хобс Тејлор (1893—1947), доктор и политичар у Онтарију, Канада
 Боб Тејлор (политичар из Онтарија), градоначелник Брентфорда, 1988—1991
 Роб Тејлор (политичар), члан Представничког дома Ајове

Религија 
 Роберт Тејлор (радикал) (1784—1844), енглески свештеник који је постао мислилац
 Роберт В. Тејлор (1958), први геј бискупски декан у САД који је то признао
 Роберт П. Тејлор (1909—1997), амерички војни официр и капелан
 Роберт Селби Тејлор (1909—1995), англикански бискуп
 Роберт Тејлор (архиђакон од Левеса) (1558—1559)
 Роберт Тејлор (ректор из Камбреја) (1873—1944)

Спорт

Амерички и канадски фудбал 
 Роб Тејлор (амерички фудбал) (1960), играч америчког фудбала
 Боби Тејлор (амерички фудбал) (1973), играч америчког фудбала
 Боби Тејлор (канадски фудбал) (1941), играч канадског фудбала

Обични фудбал 
 Боб Тејлор (фудбалер) (1967), енглески фудбалер
 Роб Тејлор (фудбалер) (1985), енглески фудбалер
 Роберт Тејлор (фудбалер) (1971), енглески фудбалер
 Роберт Тејлор (фудбалер, рођен 1994), фински фудбалер

Аустралијски фудбал 
 Боб Тејлор (аустралијски фудбал) (1931), играч аустралијског фудбала из Есендона
 Роб Тејлор (аустралијски фудбал) (1945), играч аустралијског фудбала из Футскреја

Крикет 
 Боб Тејлор (играч крикета) (1941), енглески играч крикета
 Роберт Тејлор (играч крикета) (1873—?), енглески играч крикета
 Роберт Тејлор (играч крикета, рођен 1989), шкотски играч крикета

Хокеј на леду 
 Боб Тејлор (хокејаш) (1904—1993), амерички професионални играч хокеја на леду
 Боби Тејлор (хокејаш) (1945), канадски играч хокеја на леду и спикер

Рагби 
 Боб Тејлор (рагбиста), енглески рагбиста 1920-их и 1930-их
 Боб Тејлор (рагбиста, рођен 1942), енглески рагбиста
 Роберт Тејлор (рагбиста), енглески рагбиста 1950-их и 1960-их
 Боб Тејлор (рагбиста, рођен 1924), шкотски рагбиста

Остали спортови 
 Роберт Тејлор (спринтер рођен 1948) (1948—2007), амерички атлетичар, освајач златне медаље на ЛОИ 1972. у штафети 4 × 100 m
 Роберт Тејлор (спринтер рођен 1953), амерички атлетичар, освајач златне медаље на Панамеричким играма 1975. у штафети 4 × 100 m
 Боб Тејлор (играч бејзбола) (1944), амерички играч бејзбола, аутфилдер
 Боб Тејлор (играч пикада) (1960), шкотски бацач пикада

Људи у другим струкама 
 Роберт Тејлор (информатичар) (1932—2017), амерички информатичар
 Сер Роберт Тејлор (инжењер рударства) (1855—1921), британски инжењер рударства у Индији
 Роберт Тејлор (аустралијски бизнисмен) (1792—1850), Енглез који је емигрирао у Нови Јужни Велс, један од првих аустралијских бизнисмена
 Роберт Е. Л. Тејлор (1913—2009), издавач Philadelphia Bulletin
 Роберт А. Тејлор, оснивач Ветеринарске болнице Аламида Ист, одељења које се користи за серије Анимал планета Emergency Vets и E-Vet Interns
 Роберт Сакстон Тејлор (1918—2009), утицајни библиотекар и информатичар
 Роберт Л. Тејлор (авијатичар) (1924), оснивач и председник Антик ерплејн асосијејшона
 Роберт Р. Тејлор (1935—2013), предузетник и покретач Софтсоупа
 Роберт Х. Тејлор (1900—1985), библиофил

Друге употребе 
 Роберт Тејлор хоумс, стамбени пројекат у јужном делу Чикага
 Инцидент Роберт Тејлор, виђење НЛО-а 1979. и потенцијална отмица ванземаљаца у Вест Лотијану, Шкотска
 Роберт Вокер Тајлер (1852—1910), конгресмен и федерални судија